École nationale d'administration peut désigner :
 L'École nationale d'administration en Algérie ;
 L'École nationale d'administration au Bénin ; 
 L'École nationale d'administration au Cameroun ;
 L'École nationale d'administration publique au Canada plus particulièrement au Québec) ;
 L'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, souvent appelée ENA d'Abidjan ;
 L'École nationale d'administration en France ;
 L'École d'administration de 1848, éphémère ancêtre de l'École nationale d'administration française ;
 L'École nationale d'administration pénitentiaire en France ;
 L'École nationale d'administration de la santé en France ;
L'École nationale d'administration au Gabon ;
 L'École nationale d'administration à Madagascar ;
 L'École nationale d'administration au Mali ;
 L'École nationale d'administration au Maroc ;
 L'École nationale d'administration en Mauritanie ;
 L'École nationale d'administration et de magistrature au Niger ;
 L'École nationale d'administration en Pologne : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ;
 L'École nationale d'administration en Russie (Высшая школа гоcударственного администрирования МГУ, ВШГА МГУ) ;
 L'École nationale d'administration au Sénégal ;
 L'École nationale d'administration au Tchad ;
 L'École nationale d'administration au Togo ; 
 L'École nationale d'administration en Tunisie.

École d'administration publique